Sunland peut faire référence à :
 Sunland (comté d'Inyo) en Californie
 Sunland-Tujunga au nord de Los Angeles en Californie
 Sunland Park (Nouveau-Mexique)

Homonymie de toponyme